

Посилання 
 The World Factbook

Економіка праці
Економічн